Villa Thiele bezeichnet:

 Villa Thiele (Neugersdorf) in Ebersbach-Neugersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen; siehe Liste der Kulturdenkmale in Neugersdorf (A–L)
 Villa Thiele (Ottenhöfen) in Ottenhöfen im Schwarzwald, Ortenaukreis, Baden-Württemberg